

Chronologiczna lista szefów rządu Luksemburga

Bibliografia

Przypisy 

!
Polityka Luksemburga